Haberstumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Haberstrumpf (?–1888), deutscher Staatssekretär des Innenministeriums
 Oskar Haberstumpf (1886–1958), deutscher Verwaltungsbeamter und Manager der Energiewirtschaft